Сали́м Сиссе́ (; 24 декабря 1992, Конакри) — гвинейский футболист, нападающий греческого клуба «Эгалео» и сборной Гвинеи.

Клубная карьера 
Летом 2012 года Сиссе перешёл в клуб «Академика» из «Ареццо», подписав контракт до 2015 года. В сезоне 2012/13 он сыграл 14 матчей, в которых забил 6 мячей.

6 июля 2013 года Салим заключил 5-летний контракт с лиссабонским «Спортингом».

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Арока»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Политехника» Яссы (2010)
Игроки ФК «Трикала»
Игроки ФК «Анадия»
Игроки ФК «Эгалео»